CLA (eng. conjugated linoleic acid) je konjugirana masna kiselina.

Nalazi je se u najvećem dijelu u crvenom mesu, pogotovo u mesu životinja hranjenih travom, dakle teletini i janjetini.

Masne kiseline